Jarzębiec bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Jarzębiec (Domaszowice), Wohnplatz in der Gmina Domaszowice in der Woiwodschaft Opole
 Jarzębiec (Płoskinia) (dt. Schönau), Dorf der Gmina Płoskinia in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Jarzębiec (Solec Kujawski), Wohnplatz in der Gmina Solec Kujawski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern